Anglia
 Wells, city státuszú város Délnyugat-Angliában

 Amerikai Egyesült Államok
 Wells, település Dél-Karolina államban
 Wells, település Nevada államban
 Wells, település Vermont államban
 Wells, statisztikai település Vermont államban